Радинг () — дворянский род.

Первым известным представителем рода был пярнуский нотариус Хенрик Радинг, купивший в 1629 году поместье Тиинус на Сааремаа. Его сын Рейнгольд Радинг (?—1717) был награждён в октябре 1675 года дворянским титулом, а внук, Юстус Генрих фон Радинг (Justus Heinrich von Radingh; 1667–1741) был генерал-майором, помощником командира Украинского корпуса, а затем — обер-комендантом Риги.

Ещё один представитель рода, статский советник (с 1799) Герман Иванович Радинг (1753—1827) — эстляндский вице-губернатор, затем — минский гражданский губернатор (1810—1812).

Литература 
 Essen, Nicolai von Rading // Genealogisches Handbuch der Oeselschen Ritterschaft Genealogisches Handbuch der Oeselschen Ritterschaft. — Tartu, 1935.

Остзейское дворянство
Дворянские роды, на гербах которых изображены лилии